Låftman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Låftman (1841–1917), svensk politiker
 Herman Låftman (1877–1928), svensk militär
 Sven Låftman (1887–1977), svensk friidrottare

Se även 
 Thor L. Brooks (ursprungligt namn Tor Låftman)

Svenska efternamn